Lille Torup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lille Torup (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Lille Torup (Torup Sogn) – en bebyggelse i Torup Sogn
 Lille Torup (Ulbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulbjerg Sogn
 Lille Torup (Vester Velling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Velling Sogn